Olas de calor en Europa en 2019 puede referirse a:
 Ola de calor en Europa de junio de 2019.
 Ola de calor en Europa de julio de 2019.